Джордж Маха́рис (; род. 1 сентября 1928, Астория, Нью-Йорк, США) — американский актёр театра и кино греческого происхождения, наиболее известный по роли  в телесериале «», за исполнение которой в 1962 году он был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми». Также в разгар своей славы записал многочисленные поп-альбомы, а позднее снимался в непродолжительном телевизионном сериале «».

Биография 

Родился 1 сентября 1928 года в Астории (Нью-Йорк, США) в греческой семье, в которой помимо него было ещё шесть детей. Настоящая фамилия семьи была Махерас (). Отец Джорджа был ресторатором.

Окончил государственную среднюю школу во Флашинге.

Служил в Корпусе морской пехоты США.

Учился в Актёрской студии.

С ранних лет проявил интерес к пению, и первоначально хотел стать певцом, однако из-за чрезмерных занятий и неправильных уроков вокала сорвал голосовые связки и впоследствии вернулся к актёрской карьере.

Выступал на сцене в офф-бродвейских постановках, таких как «» Жана Жене и «» Эдварда Олби. Снимался в телесериалах-антологиях «», «Телевизионный театр Крафта», «», полицейской драме «», киноэпопее «Исход», а также исполнил роль Бада Гарднера в мыльной опере «В поисках завтрашнего дня».

Фильмография

Дискография

Альбомы

Оригинальные релизы 
 1962 — George Maharis Sings! — Epic LN 24001/BN 26001
 1962 — Portrait in Music — Epic LN 24021/BN 26021
 1963 — Just Turn Me Loose! — Epic LN 24037/BN 26037
 1963 — Where Can You Go For a Broken Heart? — Epic LN 24064/BN 26064
 1964 — Make Love to Me — Epic LN 24079/BN 26079
 1964 — Tonight You Belong to Me — Epic LN 24111/BN 26111
 1966 — New Route: George Maharis — Epic LN 24191/BN 26191

Переиздания на CD 
 1995 — George Maharis & John Davidson (Songs from George Maharis Sings!) Sony 28950
 2000 — George Maharis Sings!/Portrait in Music (2 LPs on 1 CD) Collectibles ASIN B00004TRWR

Синглы

Оригинальные релизы 
 1962 — «» / «» — Epic 5-9504
 1962 — «They Knew About You» / «Love Me as I Love You» — Epic 5-9522
 1962 — «I’ll Never Smile Again» / «Can’t Help Falling In Love» — Epic 5-9545
 1962 — «(Get Your Kicks On) Route 66» / «You Must Have Been A Beautiful Baby» — Epic 3-9548
 1962 — «Baby Has Gone Bye Bye» / «After One Kiss» — Epic 5-9555
 1963 — «Don’t Fence Me In» / «Alright, Okay, You Win» — Epic 5-9569
 1963 — «Where Can You Go (For a Broken Heart)» / «Kiss Me» — Epic 5-9600
 1963 — «That’s How It Goes» / «It Isn’t There» — Epic 5-9613
 1963 — «» / «Sara Darling» — Epic 5-9653
 1964 — «» / «The Object of My Affection» — Epic 5-9696
 1965 — «I’m Coming Back for You» / «Lonely People Do Foolish Things» — Epic 5-9753
 1965 — «Where Does Happiness Go» / «More I Cannot Do» — Epic 5-9772
 1965 — «» / «Quien Sabe? (Who Knows? Who Knows?)» — Epic 5-9844
 1965 — «A World Without Sunshine» / «Ivy» — Epic 5-9858

Переиздания на CD 
 «Teach Me Tonight»/«Baby Has Gone Bye Bye»

Ссылки 
 Джордж Махарис в Интернет-базе кинофильмов
 Джордж Махарис в Базе данных театров Бродвея в Интернете
 Джордж Махарис в Lortel Archives
 Джордж Махарис в AllMovie
 Джордж Махарис в Allmusic
 Профайл Джорджа Махариса на веб-сайте премии «Эмми»

Примечания 

Выпускники Средней школы Флашинга
Википедия:Биографии современников
Киноактёры США
Актёры театра США
Исполнители Epic Records
Художники-импрессионисты США